Чемпионат Румынии по футболу 1985/1986 годов — 69-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1985/1986
Румыния
Румыния
1985 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1986 году